Magg ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Magg (* 1978), deutscher Kommunalpolitiker (SPD)
 Fritz Magg (1914–1997), österreichisch-amerikanischer Cellist
 Helmut Magg (1927–2013), deutscher Architekt, Zeichner und Maler
 

Siehe auch:
 MAG, MAK, Mack